Boris Pahor (1913-2022) – scrittore e insegnante sloveno
Borut Pahor (1963) – politico sloveno
Jan Pahor (1986) – calciatore sloveno